Denis Olivennes, haut fonctionnaire.
Joseph Olivennes, acteur français.
Armand Olivennes, psychiatre français.